Os Serranos (banda), grupo nativista brasileiro
 Os Serranos (série de televisão), exibida na TVI

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão